Karl von Wolffersdorff ist der Name folgender Personen:

 Karl Friedrich von Wolffersdorff (1716–1781), preußischer General
 Karl Friedrich Wilhelm von Wolffersdorff (1775–1852), deutscher Adliger, Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Altscherbitz

Siehe auch:
 Carl von Wolffersdorff